Гридино — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости.
 
Расположена в 57 км к северу от Пскова и в 15 км к северо-востоку от села Серёдка.

18 ноября 1941 г. на собрании подпольщиков в землянке близ деревни Гридино был образован Псковский подпольный межрайонный партийный центр. Руководителем центра избран секретарь горкома ВКП(б) А. В. Гущин.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 2 человека.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района